Улица Севастья́нова — название улиц в Санкт-Петербурге.

 Улица Севастьянова — улица в Московском районе.
 Улица Севастьянова — улица в Колпине.